Clausia (Clausiidae); geslacht van eenoogkreeftjes uit de familie van de Clausiidae
 Clausia (plantengeslacht)